Церковь Успения Пресвятой Богородицы — приходской храм Елецкой епархии Русской православной церкви в городе Ельце.

История 

В 1592 году была построена деревянная Успенская церковь.

В 1743 году прихожане на перекрестке улиц Коммунаров и Маяковского.

Упоминание о храме и краткое описание Успенского прихода можно найти во всех известных документах 17 века. В 1646 году: "Да, в городе Ельце, на посаде розовых церквей, были бобы. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая находится в городе в Пушкарской слободе, за священником за Ортемием Васильевым, двор нищего Азарка Кумантьева … ".

В 1676 году «Успение Пресвятой Богородицы» … возле этой церкви двор священника Митрофана, двор пономарева. Храм высаживает 10 кварталов, сенокос 10 копеек. Рыбалки нет. В волости 14 дворов Пушкарска, 14 дворов Посада. Всего 37 дворов ". В 1678 г .: "А по переписи и исследованиям в городе на Ельце. Православная Успенская церковь. В этой церкви есть дворы митрофана священника, пономаря Лунки Иванова, а на территории церкви есть двор. Нет колхозников и бобов … ".

Строительство церкви было завершено в 1753 году, а 25 января того же года она была освящена под старым названием. По некоторым данным, обряд освящения главного престола Успенской церкви совершил в 1757 году епископ Воронежский и Елецкий Феофилакт (Губанов). В 1793 году в трапезной Успенской церкви был построен боковой алтарь во имя Богоявления.

А в 1815 году, когда была выпущена шнурованная книга для сбора пожертвований на новый Елецкий собор, состоялось закладывание новой Успенской церкви «за Хлебной площадью» на углу Воронежской и Успенской улиц (ныне Маркса и Советской).

Успенский храм разобрали на материал для строительства нового, в 1815 году была сломана колокольня, церковь разобрали в период с 1821 по 1822 год, а трапезная в период с 1823 по 1824 год.

Строился новый каменный храм с 1815 по 1829 год, старанием священника Георгия Ключарёва и купца Григория Назарова.

Строительство первого этажа были закончено в 1823 году и освящены престолы, а 1829 году построили второй этаж.

В период с 1833 по 1841 год была возведена колокольня.

Храм был закрыт в 1930-х гг. и был переведен и использован как складское помещение до 1962 года.

Возвращен Успенский храм РПЦ постановлением главы администрации г. Ельца «О застройке города», № 409 от 09.09.1993 г., и распоряжением Государственного комитета РФ по управлению госимуществом «О передаче памятников истории и культуры Воронежской епархии», № 114/580-р от 09.07. 1997 года.

В 1955 году началось восстановление храма, помощь в восстановлении оказывали ельчане и общины Вознесенского собора, а в 1997 году Церковь Успения Пресвятой Богородицы была передана Русской Православной Церккви.

В настоящее время в рамках федеральной целевой программы «Культура России» ведутся реставрационные работы на памятнике истории культуры федерального значения — церкви Успения Пресвятой Богородицы в городе Елец. Хочется верить, что один из самых великолепных храмов древнего города встретит свое 200-летие в былом великолепии.

Духовенство 
Настоятель храма — Иерей Сергий Сарычев

Священно- и церковнослужители храма Успения Пресвятой Богородицы

Священники 
 Симеон — уп. 1591—1593
 Васильев Артемий — уп. 1646
 Митрофан — уп. 1676—1678
 Иванов Михаил — уп. 1740
 Степанов Козьма — 1781
 Баженов Иоаким — 1782
 Баженов Василий Акимович — 1783—1788
 Устинов Иаков — 1792
 Родионов Григорий — 1794
 Борисов Алексей Борисович — 1797—1811
 Ключарев Георгий — 1811—1829
 Борисов Константин — 1818—1819
 Ефремов Лука Васильевич — 1830—1832
 Аотарингский Иоанн Сидорович — 1833—1841
 Горохов Георгий Данилович — 1842
 Вознесенский Симеон Борисович — 1853—1854
 Лисицын Николай — 1854—1860
 Васильев Пётр — 1861—1864
 Колпенский Георгий — 1865—1867
 Колпенский Василий Васильевич — 1867—1912
 Говоров Пётр — 1912—1918
Диаконы:

 Петров Андрей — 1784—1796
 Абрамов Иоанн — 1794
 Андреев Пётр — 1807—1854
 Цветов Иоанн — 1854—1860
 Андреевский Павел — 1861—1882
 Говоров Каллистрат Ефимович — 1861—1869
 Третьяков Поликарп Фёдорович — 1871—1872
 Грядихин Иоанн — 1882—1917
Дьячки:

 Фёдоров Яков — 1810—1811
 Автономов Пётр Михайлович — 1815—1829
 Раевский Пётр — 1836
 Воскресенский Дмитрий — 1837—1870
 Говоров Каллистрат Ефимович — 1854
 Пятин Иван — 1854—1860
Пономари:

 Герасимов Иван — 1782—1792
 Афанасьев Кирилл — 1786—1819
 Глаголев Кирилл — 1794
 Воскресенский Михаил — 1823—1842
 Третьяков Егор — 1854—1860
 Воскресенский Павел — 1873—1874

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Храм Успения Пресвятой Богородицы
 Народный каталог православной архитектуры
 Елецкая епархия

Елец
Храмы Ельца